Серге́й Серге́евич Смирно́в () — советский учёный-, специалист в области минералогии рудных месторождений. Академик АН СССР (1943).

Биография 
Родился  года в городе Иваново-Вознесенске, в семье рабочего-гравёра текстильной фабрики.

В 1913—1919 годах учился в Горном институте в Петрограде. После окончания учёбы оставлен ассистентом при кафедре минералогии, где вёл курс металлооптики минералов.

В 1930 году избран профессором, заведовал кафедрой минералогии ЛГИ.

В 1923 году избран инженером-геологом Геологического комитета. Вёл исследования в области минералогии и учения о рудных месторождениях.

Член-корреспондент АН СССР по отделению математических и естественных наук (1939). Академик АН СССР по отделению геолого-географических наук (27.09.1943).

С 1945 года — руководитель рудного отдела Института геологических наук АН СССР.

С 1945 года — председатель Всесоюзного минералогического общества.

Скончался 20 августа 1947 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Семья 
Жена — Ольга Платоновна. Сын и дочь.

Награды и премии 
 1945 — ордена Ленина (в том числе 10.06.1945; 22.09.1945)
 четыре ордена Трудового Красного Знамени
 1946 — Сталинская премия первой степени — за открытие и исследование оловорудных месторождений на Востоке и Юго-Востоке СССР, имеющих большое народнохозяйственное значение
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»

Членство в организациях 
 1924 — Российское минералогическое общество
 1939 — Член-корреспондент АН СССР
 1943 — Действительный член (академик) АН СССР
 1947 — Почётный член Французского Минералогического общества.

Память 
 В честь С. С. Смирнова названы минералы — смирновскит и сергейсмирновит.
 В честь С. С. Смирнова РАН в 1994 году учредила премию — «Премия имени С. С. Смирнова»

Основная библиография 
 Бетехтин А. Г., Болдырев А. К., Годлевский М. Н., Смирнов С. С. и др. Рабочая книга по минералогии: В 2 т. / Под ред. А. К. Болдырева. — Л.; М.; Новосибирск: Гос. науч.-тех. горн. изд-во, 1932: Ч. 1. — 312 с.; Ч. 2. — 248 с.
 Курс минералогии: учебное пособие для университетов / Бетехтин А. Г., Болдырев А. К., Годлевский М. Н., Григорьев Д. П., Киселёв А. И., Левицкий О. Д., Разумовский Н. К., Смирнов А. А., Смирнов С. С., Соболев В. С., Соловьёв С. П., Успенский Н. М., Черных В. В., Шаталов Е. Т., Шафрановский И. И.; Болдырев А. К., Разумовский Н. К., Черных В. В. (ред.). — Л.; М.: ОНТИ, Глав. ред.  геол.-развед. и геодез. лит., 1936. — 1052 с.
 Смирнов С. С. Зона окисления сульфидных месторождений. — Л.; М.: ОНТИ, Гл. ред. геол.-развед. и геодез. лит., 1936. — 292 с.; 2-е изд., доп. — М.: Изд-во АН СССР, 1951. — 336 с.; 3-е изд. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — 332 с.
 Смирнов С. С. Очерк металлогении Восточного Забайкалья. — М.; Л.: Госгеолиздат, 1944. — 91 с.
 Смирнов С. С., Левицкий О. Д., Радкевич Е. А. и др. Геология олова. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. — 519 с. (Тр. ИГН АН СССР. Сер. рудн. месторождений; Вып. 82. — № 8).
 Смирнов С. С. Минерально-сырьевая база. О некоторых тенденциях современного её развития // Природа. — 1947. — № 11. — С. 30—40.
 Зона окисления сульфидных месторождений / С. С. Смирнов; АН СССР. — 2-е изд. — М.—Л.: Издательство Академии наук СССР, 1955. — 332 с.
 Полиметаллические месторождения и металлогения Восточного Забайкалья / С. С. Смирнов; ред.: А. Г. Бетехтин, Ф. И. Вольфсон. — М.—Л.: Издательство Академии наук СССР, 1961. — 507 с.
 Рудные месторождения и металлогения восточных районов СССР / С. С.  Смирнов; АН СССР. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. — 359 с. + 3 л. схем и карт.

Литература 
 
 Андреев Б. А., Ициксон М. И., Красный Л. И. и др. Идеи С. С. Смирнова о Тихоокеанском рудном поясе в свете современных данных // Вопросы генезиса и закономерности размещения эндогенных месторождений. М.: Наука, 1966. С. 24-33.
 Бетехтин А. Г. Сергей Сергеевич Смирнов // Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. Геология и география. М.: Физматгиз., 1962. С. 243—252.
 Билибин Ю. А. Работы С. С. Смирнова в области металлогении // Зап. ВМО. 1948. Ч. 77. № 1. С. 15-22.
 Вольфсон Ф. И., Фаворская М. А. Памяти академика Сергея Сергеевича Смирнова. (1895—1947) // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1965. № 10. С. 3-14 : порт.
 Григорьев Д. П. С. С. Смирнов как минералог // Записки ВМО. 1948. Ч. 77. № 1. С. 9-14.
 Денисенко В. К., Иванова А. А. Итоги сессии учёного совета ВСЕГЕИ, посвящённой памяти академика С. С. Смирнова // Сов. геология. 1966. № 9. С. 164—167.
 Дубинина В. Н. Роль С. С. Смирнова в изучении зоны окисления с современных позиций // Тр. ВСЕГЕИ. Т. 155. 1968. С. 67-80.
 Ерофеев Б. H., Лугов С. Ф. Сергей Сергеевич Смирнов // Выдающиеся учёные Геологического комитета — ВСЕГЕИ. Л.: Наука, 1982. С. 212—234.
 Кормилицын В. С. Роль С. С. Смирнова в изучении металлогении Восточного Забайкалья // Зап. ВМО. 1966. Ч. 95. № 4. С. 381—386.
 Крейтер В. М. Работы С. С. Смирнова по рудным месторождениям Восточного Забайкалья // Зап. ВМО. 1968. Ч. 77. № 1. С. 23-31
 Левицкий О. Д. Работа академика С. С. Смирнова в области минералогии, геологии рудных месторождений и металлогении // Вопросы генезиса и закономерности размещения эндогенных месторождений. М.: Наука, 1966. С. 7-10.
 Матвеенко В. Т. С. С. Смирнов — открыватель и пионер освоения недр Северо-Востока // Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. Вып. 11. Магадан: Сов. Колыма, 1957. С. 16-26.
 Рундквист Д. В. Пульсационная гипотеза С. С. Смирнова в свете новых данных о процессах рудообразования // Проблемы региональной металлогении и эндогенного рудообразования. Л.: Изд-во АН СССР, 1968. С. 46-66. (Тр. ВСЕГЕИ; Т. 155).
 Рутштейн И. Г., Старченко В. В. Значение научных трудов академика С. С. Смирнова для развития отечественной геологии // Забайкальское отд. Геогр. об-ва СССР. 1965. Т. 1. Вып. 3. С. 3-15.
 Смирнов В. И. Основоположник советской металлогении: (К пятнадцатилетию со дня смерти академика С. С. Смирнова // Закономерности размещения полезных ископаемых. Т. 5. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 5-16.
 Фаворская М. А. Плодотворные идеи неутомимого исследователя: (К 70-летию со дня рождения академика С. С. Смирнова, открывшего Тихоокеанский рудный пояс) // Природа. 1966. № 5. С. 93-98.
 Щеглов А. Д. Представления С. С. Смирнова о рудных формациях и их значение для классификации эндогенных месторождений // Там же. С. 35-41.
 Щербаков Д. И. С. С. Смирнов и его прогнозная оценка оловоносности территории СССР // Вопросы генезиса и закономерности размещения эндогенных месторождений. М.: Наука, 1966. С. 11-14.
 Kurylenko С. Professeur S. S. Smirnov. (1895—1947) // Bull. Soc. mineral. France. 1949. T. 72. N. 7/9. S. 449—450.
Шаталов Н.Н. Основоположник металлогенической науки. К 125-летию академика С.С. Смирнова // Мінеральні ресурси України. 2020. № 4. С. 45-46.

Примечания

Ссылки 
 
 Библиография в Информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Геологи СССР
Минералоги СССР
Действительные члены АН СССР
Похороненные на Литераторских мостках